Il toponimo Rohoznice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Rohoznice, comune del distretto di Jičín
Rohoznice, comune del distretto di Pardubice